Karl Grunert ist der Name folgender Personen:

* Karl Grunert (Schauspieler) (auch Carl Grunert; 1810–1869), deutscher Schauspieler
 Karl Hermann Friedrich Grunert (1867–1941), deutscher Augenarzt

Siehe auch:
 Carl Grunert (Schriftsteller) (auch Karl Grunert; 1865–1918), deutscher Schriftsteller